Cochlospermum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cochlospermum ingår i familjen Cochlospermaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Cochlospermum